Az 1970-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság a harminckilencedik magyar kosárlabda-bajnokság volt. Tizennégy csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

A Bp. VTSK és a Bp. Petőfi egyesült BSE néven.

A Veszprémi Vegyész új neve Bakony Vegyész lett.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség K+: Dobott kosár K-: Kapott kosár P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1971

Kosárlabda-bajnokság évei
1970 a kosárlabdában